Věžky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Věžky (okres Kroměříž)
 Věžky (okres Přerov)